John Hudson peut être :
 John Hudson (1662-1719), classiciste anglais ;
 John Hudson (1860-1941), footballeur anglais ;
 John Hudson (1919-1996), acteur américain ;
 John Hudson (1968-), créateur de caractères britannico-canadien.